Osoby o nazwisku Arantes:
 Rômulo Arantes − brazylijski pływak i aktor
 Rômulo Arantes Neto − brazylijski aktor i model

Inne:
 Edifício Altino Arantes − wieżowiec w São Paulo